Стерленгов — фамилия:

 Стерленгов, Василий Иванович — Георгиевский кавалер; капитан; № 7907; 26 ноября 1847.
 Стерленгов, Степан Алексеевич — Георгиевский кавалер; контр-адмирал; № 8323; 26 ноября 1849.

См. также 
 Стерлинг